Coulombiers, commune française de la Sarthe
 Coulombiers, commune française de la Vienne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France